Закарпа́тье ():
топоним
 Закарпатская область —  область Украины, административный центр — Ужгород.
 Карпатская Русь — историко-географическая область в Центральной Европе.
прочее
 «Закарпатье» — бывшее название футбольного клуба «Говерла» из Ужгорода.
 «Закарпатье-2» — бывший футбольный клуб из Ужгорода, фарм-клуб «Закарпатья».
 «Закарпатье» — отдельный батальон, созданный в Закарпатской области и в дальнейшем включённый в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады Сухопутных войск Украины.